Goldsmith kan zijn:

Edward Goldsmith (1928 - 2009), Brits milieuactivist en schrijver;
Oliver Goldsmith (1730 - 1773), Iers schrijver en dichter;
Jerry Goldsmith (1929 - 2004), Amerikaans filmcomponist.
Goldsmith (Texas)

Zie ook
Goldschmidt (doorverwijspagina)